Per Lorenzo Magalotti si può intendere:
Lorenzo Magalotti (cardinale) (Firenze, 1583 – Ferrara, 1637), cardinale, segretario di stato di papa Urbano VIII
Lorenzo Magalotti (letterato) (Roma, 1637 – Firenze, 1712), segretario dell'Accademia del Cimento, nipote del precedente.